Beresa steht für:
 Beresa (Ratne), Dorf im  Oblast Wolyn, Rajon Ratne, Ukraine
 Beresa (Hluchiw), Dorf im Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, Ukraine
 Beresa (Mescha), Nebenfluss der Mescha (Düna), Oblaste Twer und Smolensk, Russland
 Beresa (Swapa), Nebenfluss der Swapa, Oblaste Orjol und Kursk, Russland
 Beresa (Handelsunternehmen), deutsche Automobil-Handelsgruppe
 Beresa, deutscher Motorradhersteller, siehe Beresa (Handelsunternehmen) #Gründung und Namensgebung (1911–1931)

Beresa ist der Familienname folgender Personen:
 Wassily Beresa, sowjetischer Kanute

Siehe auch:
 Bjarosa (auch Bereza), Stadt im Rajon Bjarosa, Belarus